Коноплёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Коноплёва, Людмила Николаевна (род. 1957) — советская гребчиха.
 Коноплёва, Наталья Викторовна (1944—2011) — советская и российская шахматистка.
 Коноплёва, Нелли Павловна (род. 1941) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Коноплёва, Раиса Фёдоровна (1929—2019) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.